Voir :
 Chancelier impérial pour le chef de gouvernement du Reich allemand sous l’Empire ;
 Chancelier du Reich pour le chef de gouvernement du Reich allemand sous la république de Weimar.